Vergil i Virgil to najczęstsze współczesne angielskie nazewnictwo rzymskiego poety Wergiliusza (70 p.n.e.-19 p.n.e.).

Postacie fikcyjne:
 Vergil – postać z serii gier Devil May Cry nazwany po rzymskim poecie.
 Virgil (Xena) – fikcyjna postać z serialu telewizyjnego Xena: Wojownicza księżniczka, syn Joxera.
 Virgil Sollozzo – zdradliwy caporegime rodziny Tattalgia z Ojca chrzestnego autorstwa Maria Puzo i jego filmowych adaptacji.
 Virgil Tracy – pilot Thunderbirda 2 w serialu Thunderbirds (nazwany na cześć Virgila Grissoma).

Miejscowości w USA:
 Virgil – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Virgil – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Virgil – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Virgil – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Virgil – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Gminy w USA:
 Virgil (ang. Virgil Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Virgil (ang. Virgil Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Virgil (ang. Virgil Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Virgil (ang. Virgil Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones

Pozostałe 
 Mike Jones – amerykański wrestler używający pseudonimu Virgil